Pterocella är ett släkte av mossdjur. Pterocella ingår i familjen Catenicellidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Mossdjur
Pterocella